Jean-Baptiste Gros peut faire référence à :
Jean-Baptiste Gros (1759-?), un homme politique français ;
Jean-Baptiste Louis Gros (1793–1870), un diplomate et photographe français ;
Jean-Baptiste Gros (1999-), un joueur international français de rugby à XV.

Voir aussi